Der große Klaus steht für:
 Märchenfigur von Hans Christian Andersen, siehe Der kleine Klaus und der große Klaus 
 Figur in der Verfilmung Der kleine und der große Klaus (1971)
 Künstlername des deutschen Schlagersängers Klaus Baumgart (Sänger)
Siehe auch:
Großklaus